Вермелья — район у Португалії.
 «Ештрела Вермелья» — професіональний мозамбіцький футбольний клуб із міста Бейра.
 «Ештрела Вермелья» — професіональний мозамбіцький футбольний клуб із міста Мапуту.